Кобелевка — название населенных пунктов в России:

 Кобелевка — до 1929 г. название села Красный Октябрь в Белгородском районе Белгородской области.
 Кобелевка — прежнее название села Красные Горы в Сурском районе Ульяновской области.
 Кобелевка — до 1960 г. название села Калиновка в Тереньгульском районе Ульяновской области.

См. также